Marsac (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Marsac (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Marsac (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Marsac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Marsac-en-Livradois – francuska gmina w regionie Owernia